Rashard Quovon Lewis (ur. 8 sierpnia 1979 w Pineville) – amerykański koszykarz, grający na pozycjach niskiego lub silnego  skrzydłowego, mistrz NBA z 2013. Dostał się do NBA bezpośrednio po szkole średniej.

W 1998 wystąpił w dwóch meczach gwiazd amerykańskich szkół średnich – McDonald’s All-American i Nike Hoop Summit. Został też wybrany najlepszym zawodnikiem amerykańskich szkół średnich przez rozmaite organizacje (Parade Player of the Year, Mr. Basketball USA) oraz stanu Teksas (Texas Mr. Basketball). Zaliczono go również do I składu Parade All-American i USA Today All-USA.

Został wybrany w drafcie w 1998 roku z numerem 32 przez Seattle SuperSonics. W drużynie tej występował od sezonu 1998/1999 do końca 2006/2007. Po odejściu z SuperSonics podpisał sześcioletni kontrakt z Orlando Magic na kwotę 118 mln $. Dwukrotnie wystąpił w All-Star Game.

W 2009 został ukarany zawieszeniem na 10 meczów NBA za stosowanie DHEA, czym naruszył ligowe przepisy antydopingowe.

W sezonie 2010/11 został wymieniony za Gilberta Arenasa. 20 czerwca 2012 roku został wymieniony do New Orleans Hornets. W dniu 11 lipca 2012 roku podpisał kontrakt z Miami Heat.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NBA
  Mistrz NBA (2013)
 Wicemistrz NBA (2009, 2014)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2005, 2009)
 konkursu rzutów za 3 punkty (2001, 2004, 2009)
 Lider play-off w:
 skuteczności rzutów wolnych (2002)
 liczbie celnych rzutów za 3 punkty (2009)
 Zawodnik tygodnia (17.11.2002, 2.1.2003)

 Reprezentacja
 Mistrz Igrzysk Dobrej Woli (1998)

Statystyki w NBA 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie NBA 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Seattle SuperSonics
Koszykarze Washington Wizards
Koszykarze Miami Heat
Urodzeni w 1979
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze ukarani za doping
Amerykańscy sportowcy ukarani za doping
NBA All-Stars